USS Hoel je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Hoel (DDG-13)
 USS Hoel (DD-768) 
 USS Hoel (DD-533)

Hoel